Кинг-Эдвард-авеню, :
 Кинг-Эдвард-авеню (Ванкувер)
 Кинг-Эдвард-авеню (Оттава)